Пётр Людо́викович (Людвигович) Дра́верт (псевдонимы: Д. Гектор, П. Д., Тревард; ) — русский и советский учёный-геолог, краевед, исследователь метеоритов, поэт и писатель. Автор научного термина «литофагия».

Биография 
Родился  года в городе Вятка, в семье крупного судебного чиновника — Драверт, Людвиг Станиславович (рус. дореф. ; 1840—1932). Был правнуком польского дворянина Ивана Гавриловича Драверта, в очень молодом возрасте принявшего русское подданство и с 1792 г. служившего в Волынском уланском полку. Иван Гаврилович воевал против Турции и наполеоновской Франции. Из-за ранений не смог продолжать службу и 26 апреля 1816 г. был уволен за болезнью в отставку с чином штаб-ротмистра, а в 1821 г. пожалован мундиром Волынского полка и полной пенсией. Из-за недостатка средств поступил уже на гражданскую службу, сначала в Киевскую, затем Вятскую губернию, где с этого времени жили его потомки.

Фамилия «Драверт» типично польская. Фамилия — французского происхождения (от  — зелёное знамя крестоносцев).

Отец П. Л. Драверта окончил юридический факультет Императорского Московского университета, увлекался историей Наполеона, состоял в Императорском Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии, писал стихи. Мать — Варвара Дмитриевна Драверт (урождённая Далматова; 1858—1892) — умерла рано, когда ему было 13 лет. Она была ученицей знаменитого русского филолога И. И. Срезневского. Варвара Дмитриевна любила поэзию и всячески поощряла первые стихотворные опыты своего сына.

Начал учиться в гимназии в городе Екатеринбурге. Часто выезжал с отцом на рудники в горные заводы Урала.

В 1896—1899 годах учился в Первой гимназии в городе Казани.

В 1899 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Императорского Казанского университета.

Ссылки 
В феврале 1901 года был арестован за участие в революционной демонстрации студентов и выслан в Пермскую губернию. Осенью 1901 года возвратился в Казань и продолжил обучение в университете. В 1901—1904 годах вёл исследовательские работы в Юго-Западном Прибайкалье, на Урале и р. Волге.

В 1906 году был вторично сослан за участие в революционном студенческом движении в Якутию, в Вилюйск, на 10 лет. По ходатайству Академии наук через 5 лет Драверт был возвращён в город Томск, но въезд в европейскую часть Российской империи ему был запрещён. В ссылке занимался минералогическими исследованиями в Якутском, Олёкминском и Вилюйском округах, принимал активное участие в изучении природных богатств Якутской области. В 1907 году изучал соляные месторождения по реке Кемпендяй; в 1908 году по заданию якутского губернатора И. И. Крафта ездил в устье р. Лены для изучении флоры и фауны побережья; в 1909 году исследовал соляные источники — озёра Баян-Кель и Абалах и описал их лечебные возможности. Свои научные исследования изложил в работах: «Экспедиция в Сунтарский соленосный район», «Гипс в Якутии», «К вопросу о драгоценных камнях Якутской области», «Опалы в Якутской области». Ценные сведения можно найти в работе «Материалы к этнографии и географии Якутской области».

В 1910 году по ходатайству отца перевёлся на лечение в город Казань. С 25 мая следующего года вместо Якутии при заступничестве академика В. И. Вернадского направлен в ссылку в Томск под гласный надзор полиции.

После отбытия срока ссылки, в 1912 году продолжил учёбу в Казанском университете. В 1914 году окончил физико-математический факультет Казанского университета по специальности «минералогия», будучи уже сложившимся учёным.

Научная и педагогическая работа 
В 1916 году участвовал в экспедиции Геологического комитета, изучавшей золотоносные россыпи в бассейне реки Вилюй.

С 1918 года жил и работал в городе Омске. До 1930 год работал ассистентом и профессором в Сибирской сельскохозяйственной академии (переименована Омский сельхозинститут) и в течение 5 лет выбирался президентом учёного бюро академии (УБА).

В 1921 году арестован в ходе «профилактических» мер и из-за своего эсеровского (Партия социалистов-революционеров) прошлого.

В 1925—1927 годах побывал в Баянаульских горах (современный Казахстан), определил и изучил там землетрясения. На юго-восточном берегу озера Жасыбай П. Л. Дравертом в одном из гротов были обнаружены и впервые описаны наскальные рисунки, выполненные охрой. Теперь это — грот Драверта.

Арест 
В марте 1931 году был арестован в городе Омске по обвинению в тесных связях с контрреволюционными элементами из среды интеллигенции и ведении (в 1920—1930) контрреволюционной агитации, направленной на срыв мероприятий советской власти. Отправлен в город Новосибирск, допрашивался в составе группы омских учёных за участие «в контрреволюционной вредительской организации ОИС» (ОИС — Общество изучения Сибири и её производительных сил). Летом 1931 года «Дело ОИС» было отправлено на рассмотрение Особым совещанием коллегии ОГПУ, которое в октябре того же года вернуло его в Новосибирск, не увидев в этих материалах доказательств наличия «вредительской» организации. Освобожден в конце 1931-го.

Дальнейшая научная работа 
С 1938 по 1940 годах заведовал научной частью государственного заповедника Боровое.

В годы Великой Отечественной войны подготовил большую сводку по полезным ископаемым Омской области, вёл опыты по использованию минеральных суррогатов для замещения дефицитного натурального сырья. Во время войны область лишилась большей части привозного сырья — железная дорога была перегружена. Необходимо было срочно наладить снабжение промышленности местным сырьем. Этим вопросом занялась областная лаборатория стройматериалов, директором которой в 1942 году назначили П. Л. Драверта. Основным направлением работы лаборатории было изучение использования местных строительных материалов и топлива. Пристальное внимание Драверт уделял северным районам. В 1943 году вышла статья «О полезных ископаемых Тарского района», в 1944 году — «Агрономические руды в Сибири», «О двух ископаемых».

С 1944 года работал в Омском областном краеведческом музее.

Скончался 12 декабря 1945 года в Омске, после тяжёлых осложнений от воспаления лёгких.

Похороны 
Похороны были намечены на 15 декабря 1945 года.

«Краткая запись о похоронах П. Л. Драверта» сделана директором Омского областного краеведческого музея А. Ф. Палашенковым, опубликована и пересказана омским писателем и журналистом А. Э. Лейфером. Панихида проходила в морозный воскресный день 16 декабря 1945 года в минералогическом кабинете музея. «Последним, — сказано в „Краткой записи“, — выступил преподаватель пединститута Н. В. Горбань. Он сказал речь на латинском языке.» (Друзья, Драверт и Горбань, заранее договорились, что остающийся проводит уходящего речью на латыни).
Среди полок с образцами минералов и горных пород установлен окруженный живыми цветами и сосновыми ветками гроб. Стол, на котором он стоит, покрыт расшитым золотом тёмно-красным бархатом. Только немногие, только сами музейщики знают: это не что иное, как извлеченная из запасников мантия последней российской императрицы Александры Фёдоровны, какими-то причудливыми путями попавшая после революции в Омск. Вокруг — друзья и почитатели Драверта, литераторы (среди них — молодой Сергей Залыгин), профессора омских вузов, цвет тогдашней местной науки.
Некий мрачный, чисто российско-советский юмор состоит ещё и в том, что на роскошной императорской мантии возлежит старый политический заключённый и якутский ссыльный давно минувших царских времён, а скорбный и торжественный латинский текст произносит над ним недавний политзэк и казахстанско-тобольский ссыльный уже новой сталинской эры.

П. Л. Драверт был похоронен на Казачьем кладбище города Омска. В 1961 году его прах был перенесён на Старо-Восточное кладбище.

В 1946 году в Омский историко-краеведческий музей, по завещанию П. Л. Драверта, было передано его личное собрание из нескольких тысяч предметов (документы, фотографии, письма, коллекция экслибрисов, бон, монет России и Европы, минералов и многое другое).

Семья 
 Дядя — Драверт, Адольф Станиславович (18?? — 1881) — врач.
 Сестра — Драверт, Ксения Людовиковна (псевдоним Тревард; 1886—195?) — поэтесса, уехала во Францию, училась в Сорбонне, знала 4 языка, планировала вернуться в Россию в 1946 году.

Жёны:
 
 Нина Викторовна (в дев. Селагина) — последовала за мужем в ссылку в Якутию.
 Бадаева, Павла Константиновна (род. 1904), встретилась с П. Л. Дравертом в 1924 году, в 1978 году она передала в Архив АН СССР документы П. Л. Драверта.

Дети:
 Сын от 1 жены — Леонид (Казань, 1901 — Уфа, 1938) — экономист, репрессирован.
 Сыновья от 2 жены — Виктор (июль 1907 — после 1979) — лесовед; младший сын Олег.

Научная работа 

С 1900 года проводил экспедиции на Урале и в Забайкалье.

С 1906 года изучал Якутию, находясь в ссылке.

В 1916 году участвовал в экспедиции Геологического комитета в Якутии.

В 1921 году по просьбе академиков В. И. Вернадского и А. Е. Ферсмана вместе с Л. А. Куликом принял участие в первой советской метеоритной экспедиции.

В 1929 году участвовал в экспедиции по исследованию Тунгусского метеорита.

С 1927 года возглавлял Омскую метеоритную комиссию, а в 1939—1945 годах был членом Комитета по метеоритам АН СССР. Исследовал обстановку падений и собрал новые метеориты (Хмелёвка, Кузнецово, Ерофеевка, Новорыбинское и др.), описал некоторые падения метеоритов и составил каталог ярких болидов, наблюдавшихся в Западной Сибири.

В. А. Обручев называл П. Л. Драверта «крупным общественным деятелем и краеведом, археологом, исследователем многих районов Сибири, Урала, Поволжья».

В 1927 году на первом краеведческом съезде выступил с докладом «О необходимости наблюдений над метеоритами и болидами в Сибири» и возглавил метеоритную комиссию при Омском отделении Всесоюзного астрономо-геодезического общества.

Л. А. Кулик говорил: «За Сибирь и Казахстан я спокоен. Там ни один камушек не пропадёт. Там Драверт».

Исследовал загадочное и редко наблюдаемое природное явление — аномальные звуки, сопровождающие полет ярких метеоров. Он дал ему имя «электрофонные болиды», которое стало общепринятым. Само явление наблюдается с давних времён. Первое точно датированное описание было сделано в 585 г. (Франция). Сегодня можно считать доказанным, что аномальные звуки — реальный факт, основанный на большом числе достоверных наблюдений. Одно из загадочных свойств этих болидов состоит в аномально быстром распространении сопровождающего его звука. Известно, что звук распространяется в воздухе со скоростью около 330 м/с и, следовательно, чтобы достичь наблюдателя, который отстоит от летящего болида на многие десятки и даже сотни километров, ему требуется никак не меньше нескольких десятков секунд. Однако очевидцы говорят о звуках, одновременных с полетом болида. Полностью подтверждённой теории до сих пор нет. Но есть стихотворение П. Л. Драверта «Болид»

В 1940-е годы П. Л. Драверт бедствовал, и В. И. Вернадский, получив в 1944 году Сталинскую премию, выкупил у него коллекцию минералов и метеоритов.

Учёный совершил более 50 поездок и экспедиций по Среднему Поволжью, Уралу, Башкирии и Сибири. В окрестностях Омска Драверт обнаружил минерал группы каолина — ермакит, исследовал фосфориты Омско-Тарского Прииртышья, известковое сырье в Омском Прииртышье, местный бурый уголь.

В последние годы жизни он состоял научным работником омского краеведческого музея, преподавал юннатам минералогию.

Работал над составлением единственной в СССР библиографии по метеоритике.

Членство в организациях 
 1900 — Казанское общество естествоиспытателей.
 Член правления Омской организации работников науки, литературы и искусства
 Член Сибирского союза писателей
 Организатор ассоциации культурных работников
 1921 — член Западно-Сибирского отдела Русского географического общества (ЗСОРГО). Возглавлял Отдел (1922—1923), почётный член (1928). В декабре 1923 г. представлял его на 2-ой Всесоюзной конференции по краеведению в Москве (закрыт в 1931)
 1923 — Президент Ученого бюро Сибирской сельскохозяйственной академии (до 1926)
 Член Общества изучения Сибири и её производительных сил (ОИС) (закрыт в 1931)
 1929 — Член бюро по изданию и редактор Сибирская Советская энциклопедия
 1939 — Комитета по метеоритам (КМЕТ) Академии наук СССР
 1940 — Метеоритная комиссия в Омске, при отделении Астрономо-Геодезического общества
 Член Центральной комиссии по метеорам, кометам и астероидам (ЦК МКА)
 1944 — Редактор и автор литературных сборников «Омский альманах».

Награды и премии 
 1944 — почётная грамота Исполкома Омского облсовета ВКП(б).

Поэзия 

П. Л. Драверт известен как поэт, автор ряда поэтических сборников, первый из которых вышел в свет под названием «Тени и отзвуки» (Казань, 1904).

Сибирская Советская Энциклопедия (1927, том 1) писала о его стихах: «изобилуют научными терминами, названиями минералов, но это, не лишая их художественности, придает своеобразную оригинальность». А. Е. Ферсман знал наизусть многие стихи Драверта и с увлечением декламировал их у вечерних костров своим соратникам по геолого-минералогическим экспедициям.

Леонид Мартынов ценил поэзию П. Драверта и восхищался «гармоническим сочетанием обоих начал» в Петре Людовиковиче, — учёного и поэта.

П. Л. Драверт был также известным библиофилом. Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина содержит фонд книг П. Л. Драверта.

Библиография 
Из более 130 научных работ, опубликованных с 1900 по 1945 год, к минералогии и полезным ископаемым относятся 70 работ, к метеоритике — 44, остальные посвящены вопросам географии, этнографии, землетрясениям, палеонтологии и другим темам. Основные научные работы:
 Предварительный отчет о поездке на Байкал в 1902 г. // Протоколы заседаний общества естествознания Казанского университета, 1904, т. 34. № 216. — С. 1—9
 Экспедиция в Сунтарский соленосный район: (Предвар. отчет, представл. Якут. обл. стат. ком.) / П. Драверт. — Якутск: Якутск. обл. тип., 1908. — [2], 40, [1] с., 4 л. карт. — (Труды Якутского областного статистического комитета; Вып. 1)
 Список минералов Якутской области, представленных в коллекции Якутск. городского музея, с указанием их месторождений. — Казань: Типо-лит. Имп. Ун-та, 1910. — 25 с.
 Материалы к этнографии и географии Якутской области. — Казань: типо-лит. Имп. Ун-та, 1912. — 50 с.
 К вопросу о консервировании некоторых периодических минералов. — Казань: типо-лит. Имп. Ун-та, 1915. — 12 с.
 Опалы в Якутской области. — Казань: типо-лит. Имп. Ун-та, 1915. — 10 с.
 К минералогии пермских отложений по реке Ик. — Казань: Типо-лит. Имп. Ун-та, 1916. — 24 с.
 Походный метод определения удельного веса минералов. — Казань: типо-лит. Казанск. ун-та, 1917. — 8 с.
 Об использовании корневища сусака в качестве суррогата хлеба / П. Драверт, проф. Сиб. ин-та сел.-хоз. и промышленности. — Омск: Гос. изд-во. Сиб. обл. отд., 1921. — 17 с., 1 л. ил.
 Определитель важнейших сибирских минералов с указателем их месторождений — Омск: Зап.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва, 1922. — 72, [1] с. — (Труды Западно-Сибирского отделения Русского географического общества; Вып. 3).
 Драгоценные камни Сибири // Сибирские огни. 1923. № 5/6.
 Утренний болид над Тарским округом // Мироведение. 1929 год. № 18. — С. 244
 Дикие люди мулена и чучуна // Будущая Сибирь, 1933. № 6. (эту работу выделял Б. Ф. Поршнев как важный источник информации для поиска реликтовых гоминидов)
 Shower of meteoritic stone in the neighbourhood of the village Kuznetzovo, West Siberia, on May 26, 1932 // Mineral. Mag. 1934. Vol. 23. N 144. P. — 509—512
 A new iron meteorite from Kazakhstan // J. Royal Astronom. Soc. Canada. 1938. Vol. 33. — P. 51
 Some lost meteorites of the USSR (Asiatic part) // J. Royal Astronom. Soc. Canada. 1938. Vol. 33. N 2. — P. 53—56.
 Биологический метод борьбы с малярией // Омская область. 1939. № 3. (совместно с Мальцевым М. В.)
 Космическое облако над Ямало-Ненецким округом // Омская область. 1945. № 5.
 Затонувшие метеориты СССР // Бюлл. ЦК МКА, 1940, N 17, стр. 2.
 О находке каменного метеорита Хмелевка, упавшего 1. III — 1929 г. // Метеоритика, 1941, вып. 1;
 О падении каменного метеорита Кузнецово // Метеоритика, 1941, вып. 2;
 Утраченные метеориты Азиатской части СССР // Метеоритика, 1948, вып. 4;

Художественная литература 
Поэзия
 Тени и отзвуки: [Стихотворения]. — Казань: Унив. тип., 1904. — [4], 46 с.;
 Ряды мгновений: [Сб. стихов] / П. Драверт; Изд. Олейникова. — Якутск: Олейников, 1908. — 78 с.;
 Под небом Якутского края: [(Стихотворения) / П. Драверт; Виньетки работы худож. М. Щеглова]. — Томск: изд. Н. А. Ш., 1911. — [2], 37 с.;
 Стихотворения. 1. Жертва утренняя. 2. Sibirica. 3. Под небом Якутского края. -— Казань: газ. «Камско-Волж. речь», 1913. — [2], 96 с.;
 Сибирь : избр. стихи. — Ново-Николаевск: Сибирские огни, 1923. — 132 с.
Посмертные сборники
 Стихи о Сибири. — Омск: Кн. изд-во, 1957. — 64 с.
 Северные цветы: [Стихи] / Сост. [и авт. вступ. статьи] Н. А. Антропянский; [Ил.: В. И. Кондрашкин]. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1968. — 111 с.
 Незакатное вижу я солнце (Новосибирск, 1979)
Подборки стихотворений Драверта
 Муза в храме науки. Антология. Сост. В. Ф. Ноздрев. М.: Советская Россия, 1982 (2-е изд., 1988).
 Астрономическая и минералогическая поэзия Петра Драверта // Вестник Международного института А. Богданова. 2004. № 1 (17).
Проза
 «Повесть о мамонте и ледниковом человеке (Совершенно фантастическая история)» (1909), фантастическая повесть (первая часть повести впервые опубликована отдельным изданием под псевдонимом Гектор Д., вторая так и не появилась).
 На Севере Дальнем (1912), рассказ.
 Целестин (1915), сам поэт относил её к жанру «повести, похожей на сказку», обычно её относят к прозаической миниатюре, или даже именуют как «стихотворение в прозе» (академик А. Ферсман).
 Метеорит с надписью (1940), очерк.
Указанная выше проза вышла в книге: Драверт П. Незакатное вижу я солнце: Стихи. Проза. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. Другие рассказы опубликованы в казанских и омских газетах, журналах и альманахах.

Корреспонденция 
 Письма П. Л. Драверта из Омска И. С. Коровкину (1941—1945) // Сибирские огни. 1969. № 8. — С. 151—153.
 П. Л. Драверт — М. К. Азадовскому // Литературное наследство Сибири. Т. 1. Новосибирск, 1969. С. 228—236.
 Письма профессора П. Л. Драверта профессору П. Н. Чирвинскому (1934—1945) в ГИН РАН.

Память 

Названы в честь П. Л. Драверта:
 Дравертинит (CaS) — разновидность редкого минерал ольдгамит, найденного П. Л. Дравертом в 1918 году в Сюкеевских пещерах.
 Дравертит (1946) — новый глинистый минерал, который планировал описать П. Н. Чирвинский.
 Дравертит (2015) — минерал с вулкана Толбачик, Камчатка.
 Грот Драверта — геологический объект, Павлодарская область.
 Берег Драверта — яр на правом берегу реки Иртыш с неогеновыми обнажениями, в Горьковском районе Омской области, там находится геоморфологический памятник природы, названный по имени его первого исследователя. В геологическом разрезе представлены породы неогенового и палеогенового возрастов, отпечатки древних растений, кости древних животных (мамонтовая фауна), археологами была обнаружена стоянка древних людей.
 Улица Драверта — существовала в Омске до 1984 года, была переименована в Бульвар Архитекторов В 2007 году имя Драверта вновь присвоили улице Омска, на этот раз уже расположенной на самой окраине города.
Памятники
 31 июля 2009 года в рамках празднования дня основания Омска на бульваре Мартынова (аллее Литераторов) был открыт мемориальный камень в честь Петра Драверта. Это — белый камень с высеченным именем, чуть выше которого — осколок метеорита.
События
 1979 — Празднование 100-летия со дня рождения П. Л. Драверта в Омске.
Научная конференция «Дравертовские чтения» в Омске:
 2014 — «Дравертовские чтения», посвященной 135-летию ученого.
 2019 — «Вторые Дравертовские чтения», посвященной 140-летию ученого.

Известные ученики
 Леонид Мартынов (1905—1980) — поэт, журналист, переводчик, писатель.
 Сергей Залыгин (1913—2000) — писатель, главный редактор «Нового мира».

Биографы
 Лейфер, Александр Эрахмиэлович (1943—2017) — журналист и писатель, исследователь творчества П. Л. Драверта.

Примечания

Литература 
В хронологической последовательности:
 Чирвинский П. Н. Петр Людовикович Драверт // Записки Всесоюзного минералогического общества. 1946. Ч. 75. № 4. С. 345—347
 Обручев В. А. Пётр Людвигович Драверт // Известия АН СССР. 1948. № 4. С. 147—148.
 Чирвинский П. Н. П. Л. Драверт и его роль в метеоритике // Метеоритика. 1948. Выпуск. 4. С. 31-37.
 Астапович И. С., Чирвинский П. Н. Памяти П. Л. Драверта // Природа. 1950, № 1.
1960-1970е
 Сенцов В., Тарский Г. Петр Людвигович Драверт (К 85-летию со дня рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат. Якутск, 1964. С. 8—12.
 Яновский Н. Н. Драверт, Петр Людвикович / КЛЭ. Т. 2. : СЭ, 1964. С. 772.
 Малютина А. Воспоминания о П. Л. Драверте // Енисей. 1973. № 4.
 Драверт Петр Людовикович // Писатели Восточной Сибири: Биобиблиогр. указ. Иркутск, 1973. С. 102—103.
 Лейфер А. Э. «Сибири не изменю!..». Страницы одной жизни. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. 134 с. Тираж 5000 экз.
 Утков В. Г. Люди, судьбы, события. Зап-Сиб.изд., 1970. [Очерк о Драверте].
 Самойленко С. Петр Людовикович Драверт: 1879—1979. Библиографический указатель литературы. Омск, 1979.
1980-1990е
 Мацуев Н. Русские советские писатели. 1917—1967. М.: СП, 1981. С. 77.
 Утков В. Г. Встречи с П. Л. Дравертом // Утков В. Г. Предвестники. Связь времен. М.: Мысль. 1982.
 Лейфер А. Э. Петр Драверт: новые страницы // Сибирские огни. 1983. № 8.
 Драверт // И. А. Дедков, Сергей Залыгин: страницы жизни, страницы творчества / И. А. Дедков. : Современник, 1985. С. 5—16.
 П. Л. Драверт (110 лет со дня рождения) // Якутия—1989: Библиогр. указ.-календарь. Якутск, 1989. С. 9—10.
 Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Драверт Пётр Людовикович // Омский историко-краеведческий словарь. М, 1994. С. 78—79.
 Халымбаджа И. Г. Драверт Петр Людвигович // Энциклопедия фантастики: Кто есть кто / Под ред. Вл. Гакова. Минск: Галаксиас, 1995. С. 222.
Современные:
 Гловели Г. Д. Сибирский Фауст // Вестник Международного института А. Богданова // 2004. № 1 (17).
 
 Лейфер А. Э. Разгадать замысел Бога…. Из жизни российского учёного Александра Николаевича Горбаня. Документальная повесть-мозаика. — Омск: Издательский дом «Лео», 2007.
 Мартынов Л. Друг Вернадского (Стоглав: Новеллы) // Дар будущему: Стихи и воспоминания. М.: Вече, 2008. С. 502—513.
 Ахтямова А. В. П. Л. Драверт: «здесь на родной земле оставил я свой след…» // Народы Поволжья и Приуралья между революциями (1905—1917 гг.). Казань, 2017. С.49-58.
 Второв И. П. Опыт сотрудничества Российской академии наук с Омским государственным историко-краеведческим музеем по изучению научной переписки П. Л. Драверта и П. Н. Чирвинского (1934‒1945) // Государственное краеведение в Российской Федерации в конце XX — начале XXI веков: основные проблемы и перспективы развития. Омск: ОГИК музей, 2022. С. 174—177.

Ссылки 

 П. Л. Драверт в Архиве РАН. Библиография и документы .
 П. Л. Драверт на сайте «Космический мемориал»
 Раздел Репрессированные геологи — Репрессии учёных, биографические материалы (968 персоналий)
 П. Л. Драверт на сайте «Метеориты»
 Стихи П. Л. Драверта в Журнальном зале РЖ
 П. Л. Драверт и Библиография в Библиотеке им. А. С. Пушкина, Омск.
 П. Л. Драверт на сайте Томский мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД».
 Антология «Война и мир»: Драверт Пётр Людо́викович
 «Быт омской научной интеллигенции в годы Великой Отечественной войны в письмах П. Л. Драверта П. Н. Чирвинскому» — доклад Г. Б. Буслаевой, 2022.

Геологи России
Геологи СССР
Метеоритчики
Родившиеся в Кирове
Умершие в Омске
Писатели России по алфавиту
Поэты России
Литераторы Вятской губернии
Культура Омска
Краеведы Сибири
Краеведы СССР
Похороненные на Старо-Восточном кладбище